John Burke (1642-1722),  de Clanricard, pair irlandais 
 John Burke (1786-1848), généalogiste
 John Burke (1859-1937), dixième gouverneur du Dakota du Nord
 John Burke (1875-1936), prêtre pauliste américain
 John Burke (né en 2001), joueur d'échecs américain